Алексей Тучков:
 Тучков, Алексей Алексеевич (1801—1878) — декабрист.
 Тучков, Алексей Васильевич (1729—1799) —  инженер-генерал, генерал-поручик; действительный тайный советник и сенатор.